Удоха — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

География 
Расположена на берегу реки Удоха, в 17 км к северу от города Порхов.

Население 
Численность населения на конец 2000 года составляла 158 жителей.

История 

Впервые упоминается в  1498 году,в Писцовой книге Шелонской пятины как деревня Удуха Болшая и Удуха Меншая. 

В  1712 году, в Перечневых книгах с переписных книг Новгородского уезда Шелонской пятины Залесской половины упоминается деревня Удоха помещиков Косицыных 

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Демянской волости (с центром в д. Боровичи), которая была объединена с Дубровенской волостью (с центром в д. Дубровно) в Дубровенскую волость с новым центром в д. Боровичи.

Примечания

Населённые пункты Порховского района

Источники 

 
А.М.Андрияшев. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Шелонская пятина по писцовым книгам 1498-1576. Ч.1. Списки селений. М., 1914., 552 стр.

1710-1712гг. Перечневые книги с переписных книг Новгородского уезда Шелонской пятины Залесской половины переписи Анисима Сергеевича Апсеитова, Зарусской половины переписи Якова Максимовича Овцына и Степана Александровича Овцына и новгородского пригорода Порхова переписи порховского коменданта Якова Лаврова. РГАДА, Ф.1209, оп.1, д.8598.